„Хајдучки гај” је југословенска телевизијска серија снимљена 1985. године у продукцији ТВ Загреб.

Епизоде

Улоге 

|-
|Павле Вуисић || Мартин, млинар (3 еп. 1985)
|-
|Звонко Лепетић || Гавро, наредник (3 еп. 1985)
|-
|Влатко Дулић || Осојник, власник пилане (3 еп. 1985)
|-
|Синиша Поповић || Јавор (3 еп. 1985)
|-
|Радко Полич || Петар (3 еп. 1985)
|-
|Перица Мартиновић || Марија Осојник, супруга (3 еп. 1985)
|-
|Гита Серман Копљар || Јула (3 еп. 1985)
|-
|Иво Грегуревић || Фрањеша (3 еп. 1985)
|-
|Милан Штрљић || Луковић (3 еп. 1985)
|-
|Ален Гашпарац || Тугомил, дечак (3 еп. 1985)
|-
|Горана Степанић || Хелена (3 еп. 1985)
|-
|Павле Баленовић || Чувар (3 еп. 1985)
|-
|Славко Бранков || Јурак (3 еп. 1985)
|-
|Рикард Брзеска || Просјак (3 еп. 1985)
|-
|Емил Глад || Слуга (3 еп. 1985)
|-
|Славко Јурага || Јандра (3 еп. 1985)
|-
|Иво Криштоф || Жандар Миле (3 еп. 1985)
|-
|Данко Љуштина || Кузма (3 еп. 1985)
|-
|Јадранка Матковић || Просјакиња (3 еп. 1985)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Драго Мештровић || Моћан (3 еп. 1985)
|-
|Владимир Облешчук || Бартол (3 еп. 1985)
|-
|Данило Попржен || Симун (3 еп. 1985)
|-
|Миро Санић || Лугар (3 еп. 1985)
|-
|Радослав Спицмилер || Благајник (3 еп. 1985)
|-
|Ђуро Утјешановић || Жандар Иво (3 еп. 1985)
|-
|Аљоша Вучковић || Томо (2 еп. 1985)
|-
|Људевит Галић || Сељак (2 еп. 1985)
|-
|Људевит Топић || Сељак (1 еп. 1985)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Хрватске серије